Jamie Murray e John Peers erano i detentori del titolo, sono stati sconfitti ai quarti di finale da Alexander Zverev e Mischa Zverev.

Alexander Peya e Bruno Soares hanno sconfitto in finale Alexander Zverev e Mischa Zverev per 4-6, 6-1, [10-5].

Teste di serie 

 Alexander Peya /  Bruno Soares (campioni)
 Jamie Murray /  John Peers (quarti di finale)

 Raven Klaasen /  Lukáš Rosol (primo turno)
<li> Andre Begemann /  Julian Knowle (semifinali)

Wildcard

  Florian Mayer /  Frank Moser (quarti di finale)

  Alexander Zverev /  Mischa Zverev (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

BMW Open 2015
ATP World Tour 2015